Eurymeloides är ett släkte av insekter. Eurymeloides ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Eurymeloides